RB-636AM2 "Svet-KU" est un dispositif de guerre électronique mobile russe introduit dans l'armée russe. Il a comme véhicule porteur le KamAZ-5350.

Description 
RB-636 "Svet-KU" et "Svet-VSG" - équipements de contrôle radio et radio mobiles (CU) et stationnaires (WSH) et protection des informations contre les fuites via les canaux techniques de communication sans fil. 
Il est destiné à l'estimation de l'environnement électromagnétique, à la recherche, à la détection et à l'analyse rapide des émissions radioélectriques, ainsi qu'à la détermination de leur emplacement et de leur source dans les bandes VHF, UHF et les systèmes de contrôle technique et de génie radioélectrique fixes et mobiles. 
Créé à OJSC STTS, en Russie . Les travaux sur la version stationnaire ont commencé avant 2010, adoptés par "Light-VSG" pour les forces armées de la Russie d'ici à 2010. La version mobile a été adoptée en 2012. 
Composition de l'ensemble complet: - "Light-VSG" - antenne stationnaire de radio-intelligence avec point de contrôle; - "Svet-KU" - un complexe mobile de radio, de contrôle d'ingénierie radio et de protection des informations provenant des sources provenant des canaux techniques des écouteurs sans fil. 
Peut interagir avec le point de contrôle automatisé du contrôle technique complexe (APU CPC) "LESS". 
Le complexe "Light-SSG" est stationnaire et est destiné à l'évaluation de l'environnement électromagnétique, à la recherche, à la détection et à l'analyse rapide des émissions radio, ainsi qu'à la détermination de leur emplacement et de leur source dans les bandes VHF et UHF contrôle et intelligence radio.

Utilisation en zone de guerre 
Le complexe aurait été utilisé par la Russie lors de la guerre dans le Donbass. En , le département du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine a découvert les complexes mobiles "Svet-KU" armés de militants russes dans les colonies de Smila, Holoubivka et Pervomaïsk. 
Le complexe a été vu le  à Louhansk, à l'occasion du  anniversaire de la formation de l'URSS et de Kourtchatov.

Opérateurs 
 Russie
 2013, décembre - les complexes "Light-SSG" sont livrés à la PRS. 
 2014 - Déploiement de complexes "Light-VSG" dans les zones de positionnement du PRS.

Notes et références

Voir aussi 

 Borissoglebsk 2
 Krasukha
 RB-341V
 Moskva-1
 SPR-2

Forces armées de la Russie
Véhicule de guerre électronique